Huangling bezeichnet:

 Huangling (黄陵县), Kreis der Stadt Yan’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Huangling (Dianbai) (黄岭镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dianbai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huangling (Fengqiu) (黄陵镇), Großgemeinde im Kreis Fengqiu in der chinesischen Provinz Henan
 Huangling (Linquan) (黄岭镇), Großgemeinde im Kreis Linquan in der chinesischen Provinz Anhui
 Huangling (Pengze) (黄岭乡), Gemeinde im Kreis Pengze in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Huangling (Xiaodian) (黄陵街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiaodian in der chinesischen Provinz Shanxi